Anselmo Folengo – giurista italiano
 Giovanni Battista Folengo – monaco cristiano e teologo italiano
 Teofilo Folengo – poeta italiano